Појам Мали Кал може се односити на: 

 Мали Кал (Мирна Печ), насеље у општини Мирна Печ, Република Словенија
 Мали Кал (Иванчна Горица), насеље у општини Иванчна Горица, Република Словенија